Мялк — эстонская фамилия. Известные носители:

 Мялк, Аугуст (1900—1987) — эстонский писатель и драматург.
 Мялк, Вадим Янович (1925—1996) — актёр Приморского драматического театра им. М.Горького, народный артист РСФСР.